Дискография Blue Note Records — перечень альбомов, записанных джазовым лейблом Blue Note Records (Лос-Анджелес, США).

Многие из них были особо отмечены в девятом издании Penguin Guide to Jazz. Из восьмидесяти альбомов, особо отмеченных в этом издании, восемь были выпущены Blue Note Records. Также из 213 альбомов, вошедших в «центральную коллекцию» Penguin Guide to Jazz, 27 были выпущены на лейбле Blue Note Records.

Основная серия

серия 1500 
Blue Note переключились на 12-дюймовые пластинки в конце 1955 года. Серия Modern Jazz («Современный Джаз» ) продолжилась следующими 12-дюймовыми долгоиграющие пластинками. Многие из них были опубликованы в моно-версии (серии BLP) и стерео версии (серия 81500), иногда в электронном виде исправлено на стерео. В некоторых случаях стереоверсии записей, начиная с 1957 года, появлялись только много лет спустя. Начиная с 1956 года с BLP 1509, Рид Майлз разработал дизайн большинства обложек пластинок Blue Note. Серия 1500 систематически переиздавалась Toshiba-EMI в Японии (серия «Blue Note Works 1500», 20-разрядные компакт-диски с частотой 88,2 кГц); номера по каталогу — TOCJ-1501 и т. д. Кроме того, первоначально неизданный материал с этих дат был доступен на компакт-дисках Toshiba серии 1600 (20-битные диски с частотой 88,2 кГц).
 1501: Miles Davis — Miles Davis Volume 1 (5/9/52, 4/20/53)
 1502: Miles Davis — Miles Davis Volume 2 (5/9/52, 4/20/53, 3/6/54)
 1503: Bud Powell — The Amazing Bud Powell, Vol. 1 (8/9/49, 5/1/51)
 1504: Bud Powell — The Amazing Bud Powell, Vol. 2 (5/1/51, 8/14/53)
 1505: J. J. Johnson — The Eminent Jay Jay Johnson Volume 1 (6/22/53, 9/24/54)
 1506: J. J. Johnson — The Eminent Jay Jay Johnson Volume 2 (6/22/53, 9/24/54, 6/6/55)
 1507: Art Blakey and the Jazz Messengers — At the Cafe Bohemia, Vol. 1 (11/23/55)
 1508: Art Blakey and the Jazz Messengers — At the Cafe Bohemia, Vol. 2 (11/23/55)
 1509: Milt Jackson — Milt Jackson and the Thelonious Monk Quintet (7/2/48, 7/23/51, 4/7/52)
 1510: Thelonious Monk — Genius of Modern Music, Volume 1 (10/15/47, 10/24/47, 11/21/47)
 1511: Thelonious Monk — Genius of Modern Music, Volume 2 (10/15/47, 10/24/47, 7/23/51, 5/30/52)
 1512: Jimmy Smith — A New Sound, A New Star, Volume 1 (2/18/56)
 1513: Thad Jones — Detroit-New York Junction (3/13/56)
 1514: Jimmy Smith — A New Sound, A New Star, Volume 2 (3/11/56)
 1515: Jutta Hipp — At the Hickory House, Volume 1 (4/5/56)
 1516: Jutta Hipp — At the Hickory House, Volume 2 (4/5/56)
 1517: Gil Mellé — Patterns in Jazz (4/1/56)
 1518: Horace Silver — Horace Silver and the Jazz Messengers (11/13/54, 2/6/55)
 1519: Herbie Nichols — Herbie Nichols Trio (8/7/55, 4/19/56)
 1520: Horace Silver and Art Blakey / Sabu — Horace Silver Trio and Art Blakey-Sabu (10/9/52, 11/23/53)
 1521: Art Blakey — A Night at Birdland, Vol. 1 (2/21/54)
 1522: Art Blakey — A Night at Birdland, Vol. 2 (2/21/54)
 1523: Kenny Burrell — Introducing Kenny Burrell (5/29/56, 5/30/56)
 1524: Kenny Dorham — 'Round About Midnight at the Cafe Bohemia (5/31/56)
 1525: Jimmy Smith — The Incredible Jimmy Smith, Volume 3 (6/17/56)
 1526: Clifford Brown — Memorial альбом (6/9/53, 8/28/53)
 1527: Thad Jones — The Magnificent Thad Jones (7/14/56)
 1528: Jimmy Smith — At Club Baby Grand, Volume 1 (8/4/56)
 1529: Jimmy Smith — At Club Baby Grand, Volume 2 (8/4/56)
 1530: Jutta Hipp — Jutta Hipp с Zoot Sims (7/28/56)
 1531: Fats Navarro — The Fabulous Fats Navarro, Volume 1 (9/26/47, 10/11/48, 8/9/49)
 1532: Fats Navarro — The Fabulous Fats Navarro, Volume 2 (9/13/48, 10/11/48)
 1533: Johnny Griffin — Introducing Johnny Griffin (4/17/56)
 1534: Paul Chambers — Whims of Chambers (9/21/56)
 1535: Kenny Dorham — Afro-Cuban (1/30/55, 3/29/55)
 1536: J. R. Monterose — J. R. Monterose (10/21/56)
 1537: Lou Donaldson — Quartet/Quintet/Sextet (6/20/52, 11/19/52)
 1538: Lee Morgan — Lee Morgan Indeed! (11/4/56)
 1539: Horace Silver — 6 Pieces of Silver (11/10/56)
 1540: Hank Mobley — с Donald Byrd and Lee Morgan (11/25/56)
 1541: Lee Morgan — Lee Morgan Vol. 2 (12/2/56)
 1542: Sonny Rollins — Sonny Rollins, Vol. 1 (12/16/56)
 1543: Kenny Burrell — Kenny Burrell Volume 2 (3/12/56, 5/29/56, 5/30/56)
 1544: Hank Mobley — Hank Mobley and his All Stars (1/13/57)
 1545: Lou Donaldson — Wailing с Lou (1/27/55)
 1546: Thad Jones — The Magnificent Thad Jones, Volume 3 (7/14/56, 2/2/57)
 1547: Jimmy Smith — A Date с Jimmy Smith Volume One (2/11/57, 2/13/57)
 1548: Jimmy Smith — A Date с Jimmy Smith Volume Two (2/11/57)
 1549: Cliff Jordan/John Gilmore — Blowing in from Chicago (3/3/57)
 1550: Hank Mobley — с Farmer, Silver, Watkins, Blakey (3/8/57)
 1551: Jimmy Smith — At the Organ, Volume 1 (2/12/57)
 1552: Jimmy Smith — At the Organ, Volume 2 (2/12/57, 2/13/57)
 1553: UNUSED
 1554: Art Blakey — Orgy in Rhythm, Volume 1 (3/7/57)
 1555: Art Blakey — Orgy in Rhythm, Volume 2 (3/7/57)
 1556: Jimmy Smith — The Sounds of Jimmy Smith (2/11/57, 2/12/57, 2/13/57)
 1557: Lee Morgan — Lee Morgan Vol. 3 (3/24/57)
 1558: Sonny Rollins — Sonny Rollins, Vol. 2 (4/14/57)
 1559: Johnny Griffin — A Blowin' Session (4/6/57)
 1560: Hank Mobley — Hank (4/21/57)
 1561: Sabu Martinez — Palo Congo (4/27/57)
 1562: Horace Silver — The Stylings of Silver (5/8/57)
 1563: Jimmy Smith — Plays Pretty Just for You (5/8/57)
 1564: Paul Chambers — Paul Chambers Quintet (5/19/57)
 1565: Clifford Jordan — Cliff Jordan (6/2/57)
 1566: Lou Donaldson — Swing and Soul (6/9/57)
 1567: Curtis Fuller — The Opener (6/16/57)
 1568: Hank Mobley — Hank Mobley (6/23/57)
 1569: Paul Chambers — Bass on Top (7/14/57)
 1570: Sonny Clark — Dial "S" for Sonny (7/21/57)
 1571: Bud Powell — Bud! The Amazing Bud Powell (Vol. 3) (8/3/57)
 1572: Curtis Fuller — Bone & Bari (8/4/57)
 1573: John Jenkins — John Jenkins с Kenny Burrell (8/11/57)
 1574: Hank Mobley — Peckin' Time (2/9/58)
 1575: Lee Morgan — City Lights (8/25/57)
 1576: Sonny Clark — Sonny's Crib (9/1/57)
 1577: John Coltrane — Blue Train (9/15/57)
 1578: Lee Morgan — The Cooker (9/29/57)
 1579: Sonny Clark — Sonny Clark Trio (9/13/57)
 1580: Johnny Griffin — The Congregation (10/23/57)
 1581: Sonny Rollins — A Night at the Village Vanguard (11/3/57)
 1582: Clifford Jordan — Cliff Craft (11/10/57)
 1583: Curtis Fuller — Curtis Fuller Volume 3 (12/1/57)
 1584: Louis Smith — Here Comes Louis Smith (2/4/58)
 1585: Jimmy Smith — Groovin' at Smalls' Paradise, Volume 1 (11/15/57)
 1586: Jimmy Smith — Groovin' at Smalls' Paradise, Volume 2 (11/15/57)
 1587: Bennie Green — Back on the Scene (3/23/58)
 1588: Sonny Clark — Cool Struttin' (1/5/58)
 1589: Horace Silver — Further Explorations (1/13/58)
 1590: Lee Morgan — Candy (11/18/57, 2/2/58)
 1591: Lou Donaldson — Lou Takes Off (12/15/57)
 1592: Sonny Clark — [unissued] (12/8/57)
 1593: Lou Donaldson — Blues Walk (7/28/58)
 1594: Louis Smith — Smithville (3/30/58)
 1595: Cannonball Adderley — Somethin' Else (3/9/58)
 1596: Kenny Burrell — Blue Lights Volume 1 (5/14/58)
 1597: Kenny Burrell — Blue Lights Volume 2 (5/14/58)
 1598: Bud Powell — Time Waits: The Amazing Bud Powell (Vol. 4) (5/25/58)
 1599: Bennie Green — Soul Stirrin' (4/28/58)
 1600: The Three Sounds — Introducing the 3 Sounds (9/16/58, 9/18/58)

серия 4000 
Серия «Современный джаз» продолжалась в 1970-х годах с пластинками, перечисленными ниже. Многие из них были выпущены как в монофонических версиях (серия BLP), так и в стереоверсиях (серия PST 84000). Начиная с 4258 все последующие пластинки (за тремя исключениями: 4263, 4264 и 4265) были выпущены только в стерео. Большинство из первых 300 номеров серии 4000 были переизданы Toshiba-EMI в Японии (серия «Blue Note Works 4000»); каталожные номера — TOCJ-4###
 4001: Sonny Rollins — Newk's Time (9/22/57)
 4002: Jimmy Smith — House Party (8/25/57, 2/25/57)
 4003: Art Blakey and the Jazz Messengers — Moanin' (10/30/58)
 4004: Art Blakey — Holiday for Skins, Volume 1 (11/9/58)
 4005: Art Blakey — Holiday for Skins, Volume 2 (11/9/58)
 4006: Dizzy Reece — Blues in Trinity (8/24/58)
 4007: Donald Byrd — Off to the Races (12/21/58)
 4008: Horace Silver Quintet — Finger Poppin' (2/1/59)
 4009: Bud Powell — The Scene Changes: The Amazing Bud Powell (Vol. 5) (12/29/58)
 4010: Bennie Green — Walkin' & Talkin' (1/25/59)
 4011: Jimmy Smith — The Sermon! (8/25/57, 2/25/58)
 4012: Lou Donaldson с The Three Sounds — LD + 3 (2/18/59)
 4013: Jackie McLean — New Soil (5/2/59)
 4014: The Three Sounds — Bottoms Up! (2/11/59)
 4015: Art Blakey — At the Jazz Corner of the World Vol. 1 (4/15/59)
 4016: Art Blakey — At the Jazz Corner of the World Vol. 2 (4/15/59)
 4017: Horace Silver — Blowin' the Blues Away (8/29/59, 8/30/59, 9/13/59)
 4018: Walter Davis Jr. — Davis Cup (8/2/59)
 4019: Donald Byrd — Byrd in Hand (5/31/59)
 4020: The Three Sounds — Good Deal (5/20/59)
 4021: Kenny Burrell с Art Blakey — On View at the Five Spot Cafe (8/25/59)
 4022: Duke Pearson — Profile (10/25/59)
 4023: Dizzy Reece — Star Bright (11/14/59, 11/19/59)
 4024: Jackie McLean — Swing, Swang, Swingin' (10/20/59)
 4025: Lou Donaldson — The Time Is Right (10/31/59, 11/28/59)
 4026: Donald Byrd — Fuego (10/4/59)
 4027: Freddie Redd — The Connection (2/15/60)
 4028: Horace Parlan — Movin' & Groovin' (2/29/60)
 4029: Art Blakey и Jazz Messengers — The Big Beat (3/6/60)
 4030: Jimmy Smith — Crazy! Baby (1/4/60)
 4031: Hank Mobley — Soul Station (2/7/60)
 4032: Sonny Red — Out of the Blue (1/23/60)
 4033: Dizzy Reece — Soundin' Off (5/12/60)
 4034: Lee Morgan — Lee-Way (4/28/60)
 4035: Duke Pearson — Tender Feelin's (12/16/59)
 4036: Lou Donaldson — Sunny Side Up (2/5/60, 2/28/60)
 4037: Horace Parlan — Us Three (4/20/60)
 4038: Jackie McLean — Capuchin Swing (4/17/60)
 4039: Stanley Turrentine — Look Out! (6/18/60)
 4040: Freddie Hubbard — Open Sesame (6/19/60)
 4041: Tina Brooks — True Blue (6/25/60)
 4042: Horace Silver Quintet — Horace-Scope (7/8/60, 7/9/60)
 4043: Horace Parlan — Speakin' My Piece (7/14/60)
 4044: The Three Sounds — Moods (6/28/60)
 4045: Freddie Redd — Shades of Redd (8/13/60)
 4046: Duke Jordan — Flight to Jordan (8/4/60)
 4047: Art Taylor — A.T.'s Delight (8/6/60)
 4048: Donald Byrd — Byrd in Flight (1/17/60, 1/25/60, 7/10/60)
 4049: Art Blakey and the Jazz Messengers — A Night in Tunisia (8/14/60)
 4050: Jimmy Smith — Home Cookin' (5/24/59, 6/16/59)
 4051: Jackie McLean — Jackie's Bag (1/18/59)
 4052: Tina Brooks — Back to the Tracks (9/1/60, 10/20/60)
 4053: Lou Donaldson — Light-Foot (12/14/58)
 4054: Art Blakey and the Jazz Messengers — Meet You at the Jazz Corner of the World Volume 1 (9/14/60)
 4055: Art Blakey and the Jazz Messengers — Meet You at the Jazz Corner of the World Volume 2 (9/14/60)
 4056: Freddie Hubbard — Goin' Up (11/6/60)
 4057: Stanley Turrentine с Three Sounds — Blue Hour (12/16/60)
 4058: Hank Mobley — Roll Call (11/13/60)
 4059: Kenny Drew — Undercurrent (12/11/60)
 4060: Donald Byrd — At the Half Note Cafe, Volume 1 (11/11/60)
 4061: Donald Byrd — At the Half Note Cafe, Volume 2 (11/11/60)
 4062: Horace Parlan — Headin' South (12/6/60)
 4063: Kenny Dorham — Whistle Stop (1/15/61)
 4064: Grant Green — Grant's First Stand (1/28/61)
 4065: Stanley Turrentine- Comin' Your Way (1/20/61)
 4066: Lou Donaldson — Here 'Tis (1/23/61)
 4067: Jackie McLean — Bluesnik (1/8/61)
 4068: Baby Face Willette — Face to Face (1/30/61)
 4069: Stanley Turrentine — Up at «Minton’s», Volume 1 (2/23/61)
 4070: Stanley Turrentine — Up at «Minton’s», Volume 2 (2/23/61)
 4071: Grant Green — Green Street (4/1/61)
 4072: The Three Sounds — Feelin' Good (6/28/60)
 4073: Freddie Hubbard — Hub Cap (4/9/61)
 4074: Horace Parlan — On the Spur of the Moment (3/18/61)
 4075: Donald Byrd — The Cat Walk (5/2/61)
 4076: Horace Silver Quintet — Doin' the Thing (5/19/61, 5/20/61)
 4077: Dexter Gordon — Doin' Allright (5/6/61)
 4078: Jimmy Smith — Midnight Special (4/25/60)
 4079: Lou Donaldson — Gravy Train (4/27/61)
 4080: Hank Mobley — Workout (3/26/61)
 4081: Stanley Turrentine — Dearly Beloved (6/8/61)
 4082: Horace Parlan — Up & Down (6/18/61)
 4083: Dexter Gordon — Dexter Calling... (5/9/61)
 4084: Baby Face Willette — Stop and Listen (5/22/61)
 4085: Freddie Hubbard — Ready for Freddie (8/21/61)
 4086: Grant Green — Grantstand (8/1/61)
 4087: Leo Parker — Let Me Tell You 'Bout It (9/9/61)
 4088: The Three Sounds — Here We Come (12/13/60, 12/14/60)
 4089: Jackie McLean — A Fickle Sonance (10/26/61)
 4090: Art Blakey and the Jazz Messengers — Mosaic (10/2/61)
 4091: Sonny Clark — Leapin' and Lopin' (11/13/61)
 4092: Kenny Clarke — The Golden 8 (5/18/61, 5/19/61)
 4093: Ike Quebec — Heavy Soul (11/26/61)
 4094: Fred Jackson — Hootin' 'n Tootin' (2/5/62)
 4095: Leo Parker — Rollin' с Leo (10/12/61, 10/20/61)
 4096: Stanley Turrentine — That's Where It's At (1/2/62)
 4097: Art Blakey — The African Beat (1/24/62)
 4098: Ike Quebec — Blue & Sentimental (12/16/61, 12/23/61)
 4099: Grant Green — Sunday Mornin' (6/4/61)
 4100: Jimmy Smith — Plays Fats Waller (1/23/62)
 4101: Donald Byrd — Royal Flush (9/21/61)
 4102: The Three Sounds — Hey There (8/13/61)
 4103: Ike Quebec — Congo Lament (1/20/62)
 4104: Art Blakey — Buhaina's Delight (11/28/61, 12/18/61)
 4105: Ike Quebec — It Might as Well Be Spring (12/9/61)
 4106: Jackie McLean — Let Freedom Ring (3/19/62)
 4107: Don Wilkerson — Preach Brother! (6/18/62)
 4108: Lou Donaldson — The Natural Soul (5/9/62)
 4109: Herbie Hancock — Takin' Off (5/28/62)
 4110: Horace Silver — The Tokyo Blues (7/13/62, 7/14/62)
 4111: Grant Green — The Latin Bit (4/26/62)
 4112: Dexter Gordon — Go! (8/27/62)
 4113: Freddie Roach — Down to Earth (8/23/62)
 4114: Ike Quebec — Soul Samba (10/5/62)
 4115: Freddie Hubbard — Hub-Tones (10/10/62)
 4116: Jackie McLean — Jackie McLean Quintet (6/14/62) — not released
 4117: Jimmy Smith — Back at the Chicken Shack (4/25/60)
 4118: Donald Byrd — Free Form (12/11/61)
 4119: Charlie Rouse — Bossa Nova Bacchanal (11/26/62)
 4120: The Three Sounds — It Just Got to Be (12/13/60, 12/14/60)
 4121: Don Wilkerson — Elder Don (5/3/62)
 4122: Stanley Turrentine — Jubilee Shout!!! (10/18/62)
 4123: Kenny Burrell — Midnight Blue (1/8/63)
 4124: Donald Byrd — A New Perspective (1/12/63)
 4125: Lou Donaldson — Good Gracious! (1/24/63)
 4126: Herbie Hancock — My Point of View (3/19/63)
 4127: Kenny Dorham — Una Mas (4/1/63)
 4128: Freddie Roach — Mo' Greens Please (1/21/63, 3/11/63)
 4129: Stanley Turrentine — Never Let Me Go (2/13/63)
 4130: Big John Patton — Along Came John (4/5/63)
 4131: Horace Silver — Silver's Serenade (5/7/63, 5/8/63)
 4132: Grant Green — Feelin' the Spirit (12/21/62)
 4133: Dexter Gordon — A Swingin' Affair (8/29/62)
 4134: Horace Parlan — Happy Frame of Mind (2/15/63)
 4135: Freddie Hubbard — Here to Stay (12/27/62)
 4136: Solomon Ilori — African High Life (4/25/63)
 4137: Jackie McLean — One Step Beyond (4/30/63)
 4138: Harold Vick — Steppin' Out! (5/27/63)
 4139: Grant Green — Am I Blue (5/16/63)
 4140: Joe Henderson — Page One (6/3/63)
 4141: Jimmy Smith — Rockin' the Boat (2/7/63)
 4142: Blue Mitchell — Step Lightly (8/13/63)
 4143: John Patton — Blue John (7/11/63, 8/2/63)
 4144: Johnny Coles — Little Johnny C (7/18/63, 8/9/63)
 4145: Don Wilkerson — Shoutin' (7/29/63)
 4146: Dexter Gordon — Our Man in Paris (5/23/63)
 4147: Herbie Hancock — Inventions and Dimensions (8/30/63)
 4148: George Braith — Two Souls in One (9/4/63)
 4149: Hank Mobley — No Room for Squares (3/7/63, 10/2/63)
 4150: Stanley Turrentine — A Chip Off the Old Block (10/21/63)
 4151: Andrew Hill — Black Fire (11/9/63)
 4152: Joe Henderson — Our Thing (9/9/63)
 4153: Grachan Moncur III — Evolution (11/21/63)
 4154: Grant Green — Idle Moments (11/15/63)
 4155: The Three Sounds — Black Orchid (3/7/62, 3/8/62)
 4156: Art Blakey и Jazz Messengers — The Freedom Rider (5/27/61)
 4157: Lee Morgan — The Sidewinder (12/21/63)
 4158: Freddie Roach — Good Move! (11/29/63, 12/9/63)
 4159: Andrew Hill — Judgment! (1/8/64)
 4160: Andrew Hill — Smokestack (12/13/63)
 4161: George Braith — Soulstream (12/16/63)
 4162: Stanley Turrentine — Hustlin' (1/24/64)
 4163: Eric Dolphy — Out to Lunch! (2/25/64)
 4164: Jimmy Smith — Prayer Meetin' (2/8/63)
 4165: Jackie McLean — Destination... Out! (9/20/63)
 4166: Joe Henderson — In 'n Out (4/10/64)
 4167: Andrew Hill — Point of Departure (3/21/64)
 4168: Freddie Roach — Brown Sugar (3/18/64, 3/19/64)
 4169: Lee Morgan — Search for the New Land (2/15/64)
 4170: Art Blakey и Jazz Messengers — Free for All (2/10/64)
 4171: George Braith — Extension (3/27/64)
 4172: Freddie Hubbard — Breaking Point (5/7/64)
 4173: Wayne Shorter — Night Dreamer (4/29/64)
 4174: Big John Patton — The Way I Feel (6/19/64)
 4175: Herbie Hancock — Empyrean Isles (6/17/64)
 4176: Dexter Gordon — One Flight Up (6/2/64)
 4177: Grachan Moncur III — Some Other Stuff (7/6/64)
 4178: Blue Mitchell — The Thing to Do (7/30/64)
 4179: Jackie McLean — It’s Time! (8/5/64)
 4180: Anthony Williams — Life Time (8/21/64, 8/24/64)
 4181: Kenny Dorham — Trompeta Toccata (9/14/64)
 4182: Wayne Shorter- Juju (8/3/64)
 4183: Grant Green — Talkin' About! (9/11/64)
 4184: Sam Rivers — Fuchsia Swing Song (12/11/64)
 4185: Horace Silver — Song for My Father (10/31/63, 10/26/64)
 4186: Hank Mobley — The Turnaround (3/7/63, 2/5/65)
 4187: Larry Young — Into Somethin' (11/12/64)
 4188: Donald Byrd — I'm Tryin' to Get Home (12/17/64, 12/18/64)
 4189: Joe Henderson — Inner Urge (11/30/64)
 4190: Freddie Roach — All That's Good (10/16/64)
 4191: Duke Pearson — Wahoo! (11/21/64)
 4192: Big John Patton — Oh Baby! (3/8/65)
 4193: Art Blakey and the Jazz Messengers — Indestructible (4/24/64, 5/15/64)
 4194: Wayne Shorter — Speak No Evil (12/24/64)
 4195: Herbie Hancock — Maiden Voyage (3/17/65)
 4196: Freddie Hubbard — Blue Spirits (2/19/65)
 4197: The Three Sounds — Out of This World (2/4/62, 3/7/62, 3/8/62)
 4198: Bobby Hutcherson — Dialogue (4/3/65)
 4199: Lee Morgan — The Rumproller (4/21/65)
 4200: Jimmy Smith — Softly as a Summer Breeze (2/28/58)
 4201: Stanley Turrentine — Joyride (4/14/65)
 4202: Grant Green — I Want to Hold Your Hand (3/31/65)
 4203: Andrew Hill — Andrew!!! (6/25/64)
 4204: Dexter Gordon — Gettin' Around (5/28/65, 5/29/65)
 4205: Pete La Roca — Basra (5/19/65)
 4206: Sam Rivers — Contours (5/21/65)
 4207: Freddie Hubbard — The Night of the Cookers, Volume 1 (4/10/65)
 4208: Freddie Hubbard — The Night of the Cookers, Volume 2 (4/9/65)
 4209: Hank Mobley — Dippin' (6/18/65)
 4210: Ornette Coleman — Town Hall Concert, Volume 1 (12/21/62)
 4211: Ornette Coleman — Town Hall Concert, Volume 2 (12/21/62)
 4212: Lee Morgan — The Gigolo (6/25/65, 7/1/65)
 4213: Bobby Hutcherson — Components (6/10/65)
 4214: Blue Mitchell — Down с It! (7/14/65)
 4215: Jackie McLean — Right Now! (1/29/65)
 4216: Anthony Williams — Spring (8/12/65)
 4217: Andrew Hill — Compulsion (10/8/65)
 4218: Jackie McLean — Action Action Action (9/16/64)
 4219: Wayne Shorter — The All Seeing Eye (10/15/65)
 4220: Horace Silver — The Cape Verdean Blues (10/1/65)
 4221: Larry Young — Unity (11/10/65)
 4222: Lee Morgan — Cornbread (9/18/65)
 4223: Jackie McLean — Jacknife (9/24/65)
 4224: Ornette Coleman — At the "Golden Circle, " Volume 1 (12/3/65)
 4225: Ornette Coleman — At the "Golden Circle, « Volume 2 (12/4/65)
 4226: Don Cherry — Complete Communion (12/24/65)
 4227: Joe Henderson — Mode for Joe (1/27/66)
 4228: Blue Mitchell — Bring It Home to Me (1/6/66)
 4229: John Patton — Got a Good Thing Goin' (4/29/66)
 4230: Hank Mobley — A Caddy for Daddy (12/18/65)
 4231: Bobby Hutcherson — Happenings (2/8/66)
 4232: Wayne Shorter — Adam’s Apple (2/3/66, 2/24/66)
 4233: Andrew Hill — Change (3/7/66)
 4234: Stanley Turrentine — In Memory Of (6/3/64, 9/4/64)
 4235: Jimmy Smith — Bucket! (2/1/63)
 4236: Jackie McLean -Jacknife (4/18/66)
 4237: Cecil Taylor — Unit Structures (5/19/66)
 4238: Donald Byrd — Mustang! (6/24/66)
 4239: John Patton — Let 'Em Roll (12/11/65)
 4240: Stanley Turrentine — Rough 'n' Tumble (7/1/66)
 4241: Hank Mobley — A Slice of the Top (3/18/66, 6/17/66)
 4242: Larry Young — Of Love and Peace (7/28/66)
 4243: Lee Morgan — Delightfulee (4/8/66, 5/27/66)
 4244: Bobby Hutcherson — Stick-Up! (7/14/66)
 4245: Art Blakey- Like Someone in Love (8/7/60, 8/14/60)
 4246: Ornette Coleman — The Empty Foxhole (9/9/66)
 4247: Don Cherry — Symphony for Improvisers (9/19/66)
 4248: The Three Sounds — Vibrations (10/25/66)
 4249: Sam Rivers — A New Conception (10/11/66)
 4250: Horace Silver — The Jody Grind (11/2/66, 11/23/66)
 4251: Jack Wilson — Something Personal (8/9/66, 8/10/66)
 4252: Duke Pearson — Sweet Honey Bee (12/7/66)
 4253: Grant Green — Street of Dreams (11/16/64)
 4254: Lou Donaldson — Lush Life (1/20/67)
 4255: Jimmy Smith — I’m Movin' On (1/31/63)
 4256: Stanley Turrentine — The Spoiler (9/22/66)
 4257: Blue Mitchell — Boss Horn (11/17/66)
 4258: Art Blakey and the Jazz Messengers — The Witch Doctor (3/14/61)
 4259: Donald Byrd — Blackjack (1/9/67)
 4260: Cecil Taylor — Conquistador! (10/6/66)
 4261: Sam Rivers — Dimensions & Extensions (3/17/67)
 4262: Jackie McLean — New and Old Gospel (3/24/67)
 4263: Lou Donaldson — Alligator Bogaloo (4/7/67)
 4264: McCoy Tyner — The Real McCoy (4/21/67)
 4265: The Three Sounds — Live at the Lighthouse (6/9/67, 6/10/67)
 4266: Larry Young — Contrasts (9/18/67)
 4267: Duke Pearson — The Right Touch (9/13/67)
 4268: Stanley Turrentine — Easy Walker (7/8/66)
 4269: Jimmy Smith — Open House (3/22/60)
 4270: Jack Wilson — Easterly Winds (9/22/67)
 4271: Lou Donaldson — Mr. Shing-A-Ling (10/27/67)
 4272: Blue Mitchell — Heads Up! (11/17/67)
 4273: Hank Mobley — Hi Voltage (10/9/67)
 4274: Tyrone Washington — Natural Essence (12/29/67)
 4275: McCoy Tyner — Tender Moments (12/1/67)
 4276: Duke Pearson — Introducing Duke Pearson's Big Band (12/15/67)
 4277: Horace Silver — Serenade to a Soul Sister (2/23/68, 3/29/68)
 4278: Frank Foster — Manhattan Fever (3/21/68)
 4279: Herbie Hancock — Speak Like a Child (3/5/68, 3/6/68)
 4280: Lou Donaldson — Midnight Creeper (3/15/68)
 4281: John Patton — That Certain Feeling (3/8/68)
 4282: Elvin Jones — Puttin' It Together (4/8/68)
 4283: Booker Ervin — The In Between (1/12/68)
 4284: Jackie McLean — 'Bout Soul (9/8/67)
 4285: The Three Sounds — Coldwater Flat (4/11/68, 4/12/68, 4/15/68)
 4286: Stanley Turrentine — The Look of Love (4/15/68)
 4287: Ornette Coleman — New York Is Now! (4/29/68, 5/7/68)
 4288: Hank Mobley — Reach Out! (1/19/68)
 4289: Lee Morgan — Caramba! (5/3/68)
 4290: Lonnie Smith — Think! (7/23/68)
 4291: Bobby Hutcherson — Total Eclipse (7/12/68)
 4292: Donald Byrd — Slow Drag (5/12/67)
 4293: Duke Pearson — The Phantom (9/11/68)
 4294: Eddie Gale — Ghetto Music (9/20/68)
 4295: Reuben Wilson — On Broadway (10/4/68)
 4296: Jimmy Smith — Plain Talk (3/22/60)
 4297: Wayne Shorter — Schizophrenia (3/10/67)
 4298: Stanley Turrentine — Always Something There (10/14/68, 10/28/68)
 4299: Lou Donaldson — Say It Loud! (11/6/68)
 4300: Blue Mitchell — Collision in Black (9/11/68, 9/12/68)
 4301: The Three Sounds — Elegant Soul (9/19/68, 9/20/68)
 4302: Kenny Cox — Introducing Kenny Cox (12/9/68)
 4303: Andrew Hill — Grass Roots (8/5/68)
 4304: Larry Young — Heaven on Earth (2/9/68)
 4305: Elvin Jones — The Ultimate (9/6/68)
 4306: John Patton — Understanding (10/25/68)
 4307: McCoy Tyner — Time for Tyner (5/17/68)
 4308: Duke Pearson — Now Hear This (12/2/68, 12/3/68)
 4309: Horace Silver — You Gotta Take a Little Love (1/10/69, 1/17/69)
 4310: Grant Green — Goin' West (11/30/62)
 4311: Don Cherry — Where Is Brooklyn? (11/11/66)
 4312: Lee Morgan — Charisma (9/29/66)
 4313: Lonnie Smith — Turning Point (1/3/69)
 4314: Booker Ervin (неизданное) (5/24/68)
 4315: Stanley Turrentine — Common Touch (8/30/68)
 4316: Frank Foster (неизданное) (1/31/69)
 4317: Reuben Wilson — Love Bug (3/21/69)
 4318: Lou Donaldson — Hot Dog (4/25/69)
 4319: Donald Byrd — Fancy Free (5/9/69, 6/6/69)
 4320: Eddie Gale — Black Rhythm Happening (5/2/69)
 4321: Herbie Hancock — The Prisoner (4/18/69, 4/21/69, 4/23/69)
 4322: Brother Jack McDuff — Down Home Style (6/10/69)
 4323: Duke Pearson — Merry Ole Soul (2/25/69, 8/19/69)
 4324: Blue Mitchell — Bantu Village (5/22/69, 5/23/69)
 4325: Horace Silver — The Best of Horace Silver (compilation)
 4326: Lonnie Smith — Move Your Hand (8/9/69)
 4327: Grant Green — Carryin' On (10/3/69)
 4328: Jack Wilson — Song for My Daughter (9/28/68, 12/16/68, 4/23/69)
 4329: Hank Mobley — The Flip (7/12/69)
 4330: Andrew Hill — Lift Every Voice (5/16/69)
 4331: Elvin Jones — Poly-Currents (9/26/69)
 4332: Wayne Shorter — Super Nova (8/29/69, 9/2/69)
 4333: Bobby Hutcherson — Now! (11/5/69)
 4334: Brother Jack McDuff — Moon Rappin' (12/1/69, 12/2/69)
 4335: Lee Morgan — The Sixth Sense (11/10/67)
 4336: Stanley Turrentine — Another Story (3/3/69)
 4337: Lou Donaldson — Everything I Play Is Funky (8/22/69)
 4338: McCoy Tyner — Expansions (8/23/68)
 4339: Kenny Cox — Multidirection (11/26/69)
 4340: John Patton — Accent on the Blues (8/15/69)
 4341: The Three Sounds — Soul Symphony (9/26/69)
 4342: Grant Green — Green Is Beautiful (1/30/70)
 4343: Reuben Wilson — Blue Mode (12/12/69)
 4344: Duke Pearson — How Insensitive (4/11/69, 4/14/69, 5/5/69)
 4345: Jackie McLean — Demon's Dance (12/22/67)
 4346: The Thad Jones/ Mel Lewis Orchestra — Consummation (1/20/70, 1/21/70, 1/28/70, 5/25/70)
 4347: Art Blakey and the Jazz Messengers — Roots & Herbs (2/18/61)
 4348: Brother Jack McDuff — To Seek a New Home (3/23/70, 3/24/70, 3/26/70)
 4349: Donald Byrd — Electric Byrd (5/15/70)
 4350: Jimmy McGriff — Electric Funk (9/??/69)
 4351: Lonnie Smith — Drives (1/2/70)
 4352: Horace Silver — That Healin' Feelin' (4/8/70, 6/18/70)
 4353: Chick Corea — The Song of Singing (4/7/70, 4/8/70)
 4354: Jeremy Steig — Wayfaring Stranger (2/11/70)
 4355: Joe Williams — Worth Waiting For (5/5/70)
 4356: Ornette Coleman — Love Call (4/29/68, 5/7/68)
 4357: Candido Camero — Beautiful (10/20/70, 10/27/70)
 4358: Jack McDuff — Who Knows What Tomorrow's Gonna Bring? (12/1-3/70)
 4359: Lou Donaldson — Pretty Things (1/9/70, 6/12/70)
 4360: Grant Green — Alive! (8/15/70)
 4361: Elvin Jones — Coalition (7/17/70)
 4362: Bobby Hutcherson — Хилл, Эндрю (7/15/70)
 4363: Wayne Shorter — Odyssey of Iska (8/26/70)
 4364: Jimmy McGriff — Something to Listen To (9/??/70)
 4365: Reuben Wilson — A Groovy Situation (9/18/70, 9/25/70)
 4366: John Patton — (неизданное) (10/2/70)
 4367: Hank Mobley — Thinking of Home (LT 1045) (7/31/70)
 4368: Horace Silver — Total Response (11/15/70, 1/29/71)
 4369: Elvin Jones — Genesis (2/12/71)
 4370: Lou Donaldson — Cosmos (7/16/71)
 4371: Lonnie Smith (неизданное) (5/21/70)
 4372: Richard Groove Holmes — Comin' on Home (5/19/71)
 4373: Grant Green — Visions (5/21/71)
 4374: Jimmy McGriff — Black Pearl (2/??/71)
 4375: Ornette Coleman (неизданное)
 4376: Bobby Hutcherson — Head On (7/1/71, 7/3/71)
 4377: Reuben Wilson — Set Us Free (7/23/71)
 4378: Gene Harris — The 3 Sounds (7/26-27/71, 8/2-3/71)
 4379: Bobbi Humphrey — Flute In (9/30/71, 10/1/71)
 4380: Donald Byrd — Ethiopian Knights (8/25/71, 8/26/71)
 4381: Lee Morgan (неизданное) (9/17/71, 9/18/71)
 4382: Ronnie Foster — Two Headed Freap (1/20/72, 1/21/72)
 4383-4412: не использовался
 4413: Grant Green — Shades of Green (11/23/71, 11/24/71)
 4414: Elvin Jones — Merry-Go-Round (12/15/71)
 4415: Grant Green — The Final Comedown (12/13/71, 12/14/71)
 4416: Bobby Hutcherson — Natural Illusions (3/2/72, 3/3/72)
 4417: Hank Mobley — Thinking of Home (LT 1045) (7/31/70)
 4418: John Patton — Memphis to New York Spirit (issued 1996) (10/2/70)
 4419: McCoy Tyner — Extensions (LA 006-F) (2/9/70)
 4420: Horace Silver — All (1/17/72, 2/14/72)
 4421: Bobbi Humphrey — Dig This! (7/20/72, 7/21/72)
 4422: Marlena Shaw — Marlena (8/10/72, 8/11/72, 8/16/72)
 4423: Gene Harris — Gene Harris of the Three Sounds (6/29/72, 6/30/72)
 4424: Stanley Turrentine — ZT's Blues (9/13/61)
 4425: Hank Mobley — Far Away Lands (5/26/67)
 4426: Lee Morgan — The Rajah (11/29/66)
 4427: Jackie McLean — Tippin' the Scales (9/28/62)
 4428: Clifford Brown — Alternate Takes (6/9/53, 6/20/53, 8/28/53)
 4429: Сборник разных музыкантов — The Best of Blue Note, Volume 1
 4430: Bud Powell — Alternate Takes (8/8/49, 8/14/53, 8/3/57, 5/28/58, …)
 4431: Hank Mobley — Another Workout (3/26/61, 12/5/61)
 4432: Grant Green — Born to Be Blue (3/1/62, 12/23/61)
 4433: Сборник разных музыкантов — The Best of Blue Note, Volume 2
 4434: The Three Sounds — Babe's Blues (8/13/61)
 4435: Hank Mobley — Straight No Filter (3/7/63, 2/5/65, 6/17/66)

Серия BN-LA 
12-дюймовые долгоиграющие пластинки, выпущенные в 1970-х годах с использованием последовательности нумерации материнской компании United Artists Records с дополнительным префиксом. Суффикс — это код прейскурантной цены альбома и того, является ли он набором из двух дисков. В этой серии есть много переизданий из предыдущих серий, концертных альбомов, альбомов-компиляций, альбомов величайших хитов.
 BN-LA 006-F: McCoy Tyner — Extensions
 BN-LA 007-G: Moacir Santos — Maestro
 BN-LA 014-G: Wayne Shorter — Moto Grosso Feio
 BN-LA 015-G2: Elvin Jones — Live at the Lighthouse
 BN-LA 024-G: Lou Donaldson — Sophisticated Lou
 BN-LA 037-G2: Grant Green — Live at the Lighthouse
 BN-LA 047-F: Donald Byrd — Black Byrd
 BN-LA 054-F: Horace Silver — In Pursuit of the 27th Man
 BN-LA 059-F: Alphonse Mouzon — The Essence of Mystery
 BN-LA 098-G: Ronnie Foster — Sweet Revival
 BN-LA 099-G: Mickey Tucker / Roland Hanna — The New Heritage Keyboard Quartet
 BN-LA 109-F: Lou Donaldson — Sassy Soul Strut
 BN-LA 110-F: Elvin Jones — Mr. Jones
 BN-LA 140-F: Donald Byrd — Street Lady
 BN-LA 141-G2: Gene Harris — Yesterday, Today & Tomorrow
 BN-LA 142-G: Bobbi Humphrey — Blacks and Blues
 BN-LA 143-F: Marlena Shaw — From the Depths of My Soul
 BN-LA 152-F: Herbie Hancock / Willie Bobo — Succotash
 BN-LA 158-G2: Сборник разных музыкантов — Decades of Jazz, Vol. 1
 BN-LA 159-G2: Сборник разных музыкантов. — Decades of Jazz, Vol. 2
 BN-LA 160-G2: Сборник разных музыкантов — Decades of Jazz, Vol. 3
 BN-LA 169-F: Cannonball Adderley — Somethin' Else
 BN-LA 170-G2: The Jazz Crusaders — Tough Talk
 BN-LA 171-G2: Les McCann — Fish This Week
 BN-LA 222-G: Alphonse Mouzon — Funky Snakefoot
 BN-LA 223-G: McCoy Tyner — Asante
 BN-LA 224-G: Lee Morgan — The Last Session
 BN-LA 237-G2: Grant Green Best альбом
 BN-LA 249-G: Bobby Hutcherson — Live at Montreux
 BN-LA 250-G: Ronnie Foster — Live at Montreux
 BN-LA 251-G: Marlena Shaw — Live at Montreux
 BN-LA 252-G: Bobbi Humphrey — Live at Montreux
 BN-LA 257-G: Bobby Hutcherson — Cirrus
 BN-LA 258-G: Don Minasi — When Joanna Loved Me
 BN-LA 259-G: Lou Donaldson — Sweet Lou
 BN-LA 260-G: Moacir Santos — Saudade
 BN-LA 261-G: Ronnie Foster — On the Avenue
 BN-LA 267-G: Clifford Brown — Brownie Eyes
 BN-LA 313-G: Gene Harris — Astral Signal
 BN-LA 317-G: Duke Pearson — It Could Only Happen с You
 BN-LA 344-G: Bobbi Humphrey — Satin Doll
 BN-LA 356-H2: Freddie Hubbard Best альбом
 BN-LA 368-G: Donald Byrd — Stepping into Tomorrow
 BN-LA 369-G: Bobby Hutcherson — Linger Lane
 BN-LA 370-G: The Waters — Waters
 BN-LA 392-H2: The Thad Jones / Mel Lewis Orchestra — Thad Jones — Mel Lewis Best альбом
 BN-LA 393-H2: Dexter Gordon Best альбом
 BN-LA 394-H2: Stanley Turrentine Best альбом
 BN-LA 395-H2: Chick Corea Best альбом
 BN-LA 397-G: Marlena Shaw — Who Is This Bitch, Anyway?
 BN-LA 398-G: Alphonse Mouzon — Mind Transplant
 BN-LA 399-H2: Herbie Hancock Best альбом
 BN-LA 400-H2: Jimmy Smith Best альбом
 BN-LA 401-H2: Sonny Rollins Best альбом
 BN-LA 402-H2: Horace Silver Best альбом
 BN-LA 406-G: Horace Silver — Silver 'n Brass
 BN-LA 425-G: Ronnie Foster — Cheshire Cat
 BN-LA 426-G: Don Minasi — I Have the Feeling I’ve Been Here Before
 BN-LA 451-H2: Paul Chambers / John Coltrane — High Step
 BN-LA 452-G: Ronnie Laws — Pressure Sensitive
 BN-LA 453-H2: Sam Rivers — Involution
 BN-LA 456-H2: Lester Young — The Aladdin Sessions
 BN-LA 457-H2: Jackie McLean — Jacknife
 BN-LA 458-H2: Cecil Taylor — In Transition
 BN-LA 459-H2: Andrew Hill — One for One
 BN-LA 460-H2: McCoy Tyner — Cosmos
 BN-LA 461-H2: Gil Evans — Pacific Standard Time (compilation of New Bottle Old Wine and Great Jazz Standards originally released on World Pacific Records)
 BN-LA 462-G: Carmen McRae — I Am Music
 BN-LA 463-G: Moacir Santos — Carnival of the Spirits
 BN-LA 464-G: Eddie Henderson — Sunburst
 BN-LA 472-H2: Chick Corea — Circling In
 BN-LA 473-J2: Art Blakey — Live Messengers
 BN-LA 474-H2: Horace Silver — The Trio Sides
 BN-LA 475-H2: Sonny Rollins — More from the Vanguard
 BN-LA 483-H2: Jackie McLean — Hipnosis
 BN-LA 485-H2: Herbie Nichols — The Third World
 BN-LA 488-H2: Booker Ervin — Back from the Gig
 BN-LA 496-H2: Freddie Hubbard — Here to Stay
 BN-LA 506-H2: Elvin Jones — The Prime Element
 BN-LA 507-H2: Fats Navarro — Prime Source
 BN-LA 519-G: Gene Harris — Nexus
 BN-LA 520-H2: Chico Hamilton — Peregrinations
 BN-LA 521-H2: Johnny Griffin / John Coltrane / Hank Mobley — Blowin' Sessions
 BN-LA 529-H2: Paul Horn — Paul Horn in India
 BN-LA 530-H2: The Jazz Crusaders — The Young Rabbits
 BN-LA 531-H2: Wes Montgomery — Beginnings
 BN-LA 532-H2: Gerry Mulligan / Lee Konitz — Revelation
 BN-LA 533-H2: T-Bone Walker — Classics of Modern Blues
 BN-LA 534-G: Jimmy Witherspoon — Spoonful
 BN-LA 541-G: John Lee / Gerry Brown — Mango Sunrise
 BN-LA 549-G: Donald Byrd — Places and Spaces
 BN-LA 550-G: Bobbi Humphrey — Fancy Dancer
 BN-LA 551-G: Bobby Hutcherson — Montara
 BN-LA 579-H2: Thelonious Monk — The Complete Genius
 BN-LA 581-G Horace Silver — Silver 'n Wood
 BN-LA 582-J2: Lee Morgan — The Procrastinator
 BN-LA 584-G: Alphonse Mouzon — The Man Incognito
 BN-LA 590-H2: Milt Jackson — All Star Bags
 BN-LA 591-H2: Art Pepper — Early Art
 BN-LA 596-G: Earl Klugh — Earl Klugh
 BN-LA 598-H2: Randy Weston — Little Niles
 BN-LA 606-G: Marlena Shaw — Just a Matter of Time
 BN-LA 615-G: Bobby Hutcherson — Waiting
 BN-LA 622-G: Chico Hamilton — Chico Hamilton and the Prayers
 BN-LA 628-H: Ronnie Laws — Fever
 BN-LA 632-H2: Jean-Luc Ponty — Cantaloupe Island
 BN-LA 633-G: Donald Byrd — Caricatures
 BN-LA 634-G: Gene Harris — In a Special Way
 BN-LA 635-G: Carmen McRae — Can’t Hide Love
 BN-LA 636-G: Eddie Henderson — Heritage
 BN-LA 645-G: Barbara Carroll
 BN-LA 663-J2: Сборник разных музыкантов — Blue Note Live at the Roxy
 BN-LA 664-G: Robbie Krieger — Robbie Krieger and Friends
 BN-LA 667-G: Earl Klugh — Living Inside Your Love
 BN-LA 690-J2: War — Platinum Jazz
 BN-LA 699-G: Bobbi Humphrey’s Best
 BN-LA 700-G: Donald Byrd’s Best
 BN-LA 701-G: John Lee / Gerry Brown — Still Can’t Say Enough
 BN-LA 708-G: Horace Silver — Silver 'n Voices
 BN-LA 709-H2: Carmen McRae — Carmen McRae at the Great American Music Hall
 BN-LA 710-G: Bobby Hutcherson — The View from the Inside
 BN-LA 711-G: Willie Bobo — Tomorrow Is Here
 BN-LA 730-H: Ronnie Laws — Friends & Strangers
 BN-LA 736-H: Noel Pointer — Phantazia
 BN-LA 737-H: Earl Klugh — Finger Paintings
 BN-LA 738-G: Maxi Anderson — Maxi
 BN-LA 760-H: Gene Harris — Tone Tantrum
 BN-LA 789-G: Bobby Hutcherson — Knucklebean
 BN-LA 819-H: Rico Rodriguez — Man from Wareika
 BN-LA 853-H: Horace Silver — Silver 'n Percussion
 BN-LA 870-H: Сборник разных музыкантов — Blue Note Meet the L.A. Philharmonic
 BN-LA 882-J2: Chick Corea — Circulus
 BN-LA 883-J2: Stanley Turrentine — Jubilee Shout!!!
 BN-LA 945-H: Horace Silver — Sterling Silver

Серия LT 
После того, как EMI приобрела United Artists Records, пластинки Blue Note продолжали выходить с каталожными номерами, взятыми из основной последовательности нумерации UA и её преемника, возрожденного Liberty Records. По сути, это продолжение серии BN-LA без буквенных кодов UA. Альбомы этой серии появились в конце 1970-х и начале 1980-х годов.
 987: Lee Morgan — Sonic Boom (4/14/67, 4/28/67)
 988: Wayne Shorter — The Soothsayer (3/4/65)
 989: Dexter Gordon -Clubhouse (5/27/65)
 990: Grant Green — Solid (6/12/64)
 991: Donald Byrd — Chant (4/17/61)
 992: Jimmy Smith — Confirmation (8/25/57, 2/25/58)
 993: Stanley Turrentine — New Time Shuffle (2/17/67, 6/23/67)
 994: Jackie McLean — Consequence (12/3/65)
 995: Hank Mobley — A Slice of the Top (3/18/66)
 996: Bobby Hutcherson — Spiral (4/3/65, 11/11/68)
 1028: Lou Donaldson — Midnight Sun (7/22/60)
 1030: Andrew Hill — Dance с Death (10/11/68)
 1031: Lee Morgan — Taru (2/15/68)
 1032: Grant Green — Nigeria (1/13/62)
 1033: Horace Silver — Silver 'n Strings Play the Music of the Spheres (11/3/78, 11/10/78, 10/26/79, 11/2/79)
 1037: Stanley Turrentine — In Memory Of (6/3/64)
 1038: Ларри Янг  — Mother Ship (2/7/69)
 1044: Bobby Hutcherson — Patterns (3/14/68)
 1045: Hank Mobley — Thinking of Home (7/31/70)
 1046: The Jazz Crusaders — Live Sides
 1051: Dexter Gordon — Landslide (5/9/61, 5/5/62, 6/25/62)
 1052: Ike Quebec — с a Song in My Heart (2/5/62, 2/13/62)
 1053: Joe Pass — The Complete „Catch Me!“ Sessions
 1054: Jimmy Smith — Cool Blues (4/7/58)
 1055: Vic Dickenson / Bobby Hackett — Mainstreamin''' (not released)
 1056: Wayne Shorter — Et Cetera (6/14/65)
 1057: Harold Land — Take Aim (7/25/60)
 1058: Lee Morgan — Tom Cat (8/11/64)
 1064: Art Pepper — Omega Alpha (4/1/57)
 1065: Art Blakey and the Jazz Messengers — Once Upon a Groove (1/14/57, 2/11/57)
 1075: Stanley Turrentine — Mr. Natural (9/4/64)
 1076: Leo Parker — Rollin' с Leo (10/12/61, 10/20/61)
 1081: Hank Mobley — Third Season (2/24/67)
 1082: Blue Mitchell — Step Lightly (8/13/63)
 1085: Jackie McLean — Vertigo (5/2/59, 6/14/62, 2/11/63)
 1086: Bobby Hutcherson — Medina (8/11/69)
 1088: Art Blakey and the Jazz Messengers — Africaine (11/10/59)
 1089: Ike Quebec — Congo Lament (1/20/62)
 1091: Lee Morgan — Infinity (11/16/65)
 1092: Jimmy Smith — On the Sunny Side (8/25/57, 6/15/58, 6/16/59, 4/25/60)
 1095: Stanley Turrentine — Ain’t No Way (5/10/68, 6/23/69)
 1096: Donald Byrd — The Creeper (10/6/61)
 1100: Bob Brookmeyer / Bill Evans — As Time Goes By (3/12/59)
 1101: Gerry Mulligan — Freeway (6/10/52, 7/9/52, 8/16/52, 10/15/52)
 1102: Jean-Luc Ponty — Live at Donte’s (3/11/69, 3/12/69)
 1103: Joe Pass — Joy Spring (2/6/64)

 85100 
Серия новых студийных альбомов, а также несколько переизданий, выпущенных в 1985-87 годах, после восстановления Blue Note.
 85101: Stanley Jordan — Magic Touch 85102: McCoy Tyner / Jackie McLean — It’s About Time 85103: George Russell — The African Game 85104: Charles Lloyd — A Night in Copenhagen 85105: Stanley Turrentine — Straight Ahead 85106: Kenny Burrell / Grover Washington Jr. — Togethering 85107: Bennie Wallace — Twilight Time 85108: Charlie Parker — At Storyville 85109: James Newton — The African Flower 85110: Bobby McFerrin — Spontaneous Inventions 85111: Bill Evans — The Alternative Man 85112: Dexter Gordon — Nights at the Keystone 85113: One Night с Blue Note, Vol. 1 85114: One Night с Blue Note, Vol. 2 85115: One Night с Blue Note, Vol. 3 85116: One Night с Blue Note, Vol. 4 85117: One Night с Blue Note, Preserved 85118: Out of the Blue — OTB 85119: Tony Williams — Foreign Intrigue 85120: не использовался
 85121: Freddie Hubbard / Woody Shaw — Double Take 85122: Don Pullen / George Adams — Breakthrough 85123: Joe Henderson — The State of the Tenor Live at the Village Vanguard, Vol. 1 85124: Michel Petrucciani — Pianism 85125: Jimmy Smith — Go for Whatcha Know 85126: Joe Henderson — The State of the Tenor Live at the Village Vanguard, Vol. 2 85127: Blue Note '86: A New Generation of Jazz 85128: Out of the Blue — Inside Track 85129: Duke Ellington — Money Jungle 85130: Stanley Jordan — Standards, Vol. 1 85131: Eric Dolphy — Other Aspects 85132: George Russell — So What 85133: Michel Petrucciani — Power of Three 85134: James Newton — Romance and Revolution 85135: Dexter Gordon — The Other Side of Round Midnight 85136: James "Blood" Ulmer — America – Do You Remember the Love? 85137: Kenny Burrell and the Jazz Guitar Band — Generation 85138: Tony Williams — Civilization 85139: Freddie Hubbard — Life Flight 85140: Stanley Turrentine — Wonderland 85141: Out of the Blue — Live at Mt. Fuji Другие серии 

 1600 
На этих компакт-дисках доступен первоначально неизданный материал с сессий серии 1500. Они были изготовлены Toshiba-EMI и используют 20 бит, 88,2 кГц технологию записи.
 1601: Сборник различных музыкантов — Blue Trails: The Rare Tracks 1602: Art Blakey — A Night in Birdland, Volume 3 (2/21/54)
 1603: The Jazz Messengers — At the Cafe Bohemia, Volume 3 (11/23/55)
 1604: Thelonious Monk — Genius of Modern Music, Volume 3 (10/15/47, 10/24/47, 11/21/47, 7/23/51, 5/30/52)
 1605: Clifford Brown — More Memorable Tracks (6/9/53, 8/28/53)
 1606: Kenny Dorham — 'Round About Midnight at the Cafe Bohemia Volume 2 (5/31/56)
 1607: Kenny Dorham — 'Round About Midnight at the Cafe Bohemia Volume 3 (5/31/56)
 1608: Herbie Nichols — Herbie Nichols Trio, Volume 2 (8/7/55, 4/19/56)
 1609: Kenny Burrell, Volume 3 (3/12/56, 5/29/56, 5/31/56)
 1610: Jimmy Smith / Lou Donaldson — Jimmy Smith Trio + LD (7/4/57)
 1611: Hank Mobley / Sonny Clark — Curtain Call (8/18/57)
 1612: Jimmy Smith — Cherokee 1613: Sonny Rollins — A Night at the Village Vanguard, Volume 2 (11/3/57)
 1614: Sonny Rollins — A Night at the Village Vanguard, Volume 3 (11/3/57)
 1615: Jimmy Smith — Lonesome Road 1616: Tina Brooks — Minor Move (3/16/58)
 1617: Sonny Clark Trio — The 45 Sessions (9/13/57, 11/16/58)
 1618: Sonny Clark — Blues in the Night (12/7/58)
 1619: Bennie Green — The 45 Session (11/23/58)
 1620: Hank Mobley — Poppin' (10/20/57)

 серия 5000 
Серия Blue Note Modern Jazz началась в конце 1951 года со следующей 10» монофонической пластинки. Некоторые из этих пластинок были позже переизданы как часть серии 12-дюймовых пластинок Blue Note 1500. Сначала записи были сделаны в различных студиях звукозаписи в Нью-Йорке (Reeves Sound Studio, WOR Студия, Студия Apex, Аудио-видеостудии). Начиная с октября 1953 года, большинство сессий Blue Note проходили в домашней студии Руди Ван Гелдера в Хакенсаке, Нью-Джерси. Сессиями занимались саунд-продюсер Альфред Лайон и звукорежиссёр Ван Гелдер, а на многих обложках альбомов были представлены фотографии партнера Лайона по Blue Note Фрэнсиса Вольфа.
 5001: Ike Quebec / Charlie Christian among others — Mellow the Mood (2/5/44, 6/18/44, 9/25/44, 7/17/45, 5/31/46, 1/31/55)
 5002: Thelonious Monk — Genius of Modern Music (10/15/47, 11/21/47, 7/2/48) [1500 Series: BLP ]
 5003: The Amazing Bud Powell (8/9/49, 5/1/51) [BLP 1503]
 5004: Fats Navarro / Tadd Dameron — Fats Navarro Memorial Album (9/26/47, 9/13/48, 10/11/48, 8/8/49) [BLP ]
 5005: James Moody with Strings conducted by André Hodeir (7/13/51)
 5006: James Moody and His Modernists (10/18/48, 10/25/48)
 5007: Erroll Garner — Overture to Dawn, Volume 1 (12/14/44)
 5008: Erroll Garner — Overture to Dawn, Volume 2 (12/26/44)
 5009: Thelonious Monk — Genius of Modern Music, Vol. 2 (10/15/47, 10/24/47, 11/21/47, 7/23/51) []
 5010: Max Roach / James Moody / Kenny Dorham Quintet/Art Blakey — New Sounds (12/22/47, 4/30/49, 5/15/49)
 5011: Milt Jackson — Wizard of the Vibes (7/23/51, 4/7/52) [BLP 1509]
 5012: Howard McGhee's All-Stars — The McGhee / Navarro Boptet (1948, 1/23/50)
 5013: Miles Davis — Young Man with a Horn (5/9/52) [BLP ]
 5014: Erroll Garner — Overture to Dawn, Volume 3 (11/24/44, 12/23/44, 12/25/44)
 5015: Erroll Garner — Overture to Dawn, Volume 4 (11/16/44, 12/20/44, 12/23/44, 12/25/44)
 5016: Erroll Garner — Overture to Dawn, Volume 5 (12/14/44, 12/26/44)
 5017: Dizzy Gillespie — Horn of Plenty (3/2/47, 4/11/52)
 5018: Horace Silver Trio — New Faces, New Sounds (10/9/52, 10/20/52) [BLP 1520]
 5019: The Swinging Swedes / The Cool Britons — New Sounds from the Old World (7/29/50, 9/5/51)
 5020: Gil Mellé Quintet/Sextet — New Faces, New Sounds (3/2/52, 1/31/53)
 5021: Lou Donaldson / Horace Silver a.o. — New Faces, New Sounds (6/20/52, 11/19/52) [BLP 1537]
 5022: Miles Davis Volume 2 (4/20/53) [BLP ]
 5023: Kenny Drew Trio — New Faces, New Sounds (4/16/53)
 5024: Howard McGhee / Gigi Gryce a.o. — Howard McGhee, Volume 2 (6/8/53)
 5025: Wynton Kelly Trio — New Faces, New Sounds (7/25/51, 8/1/51)
 5026: Meade Lux Lewis / Charlie Christian a.o. — Memorable Sessions (1/25/44, 2/5/51)
 5027: Benny Morton / Ben Webster a.o. — Swing Hi, Swing Lo (1/31/45, 7/17/45, 11/21/45, 9/23/46)
 5028: Jay Jay Johnson with Clifford Brown (6/20/53) [BLP ]
 5029: Elmo Hope Trio — New Faces, New Sounds (6/53)
 5030: Lou Donaldson / Clifford Brown a.o. — New Faces, New Sounds (6/9/53) [BLP 5030]
 5031: Wade Legge Trio — New Faces, New Sounds (2/27/53)
 5032: Clifford Brown — New Star on the Horizon (8/28/53) [BLP 5032]
 5033: Gil Mellé Quintet, Vol. 2 (3/25/53)
 5034: Horace Silver Trio, Volume 2 / Art Blakey — Spotlight on Drums (11/23/53) [BLP 1520]
 5035: Sal Salvador Quintet (12/24/53)
 5036: Urbie Green Septet — New Faces, New Sounds (12/27/53)
 5037: Art Blakey Quintet — A Night at Birdland Vol. 1 (2/21/54) [BLP ]
 5038: Art Blakey Quintet — A Night at Birdland Vol. 2 (2/21/54) [BLP ]
 5039: Art Blakey Quintet — A Night at Birdland Vol. 3 (2/21/54) [BLP ]
 5040: Miles Davis, Volume 3 (3/6/54) [BLP ]
 5041: The Amazing Bud Powell, Vol. 2 (8/14/53) [BLP 1504]
 5042: Tal Farlow Quartet (4/11/54)
 5043: Frank Foster Quintet — New Faces, New Sounds (5/5/54)
 5044: Elmo Hope Quintet — New Faces, New Sounds, Vol. 2 (6/54)
 5045: George Wallington and His Band (5/12/54)
 5046: Lionel Hampton — Jazztime Paris (9/28/53)
 5047: Clifford Brown Quartet (10/15/53)
 5048: Gigi Gryce / Clifford Brown Sextet (10/8/53)
 5049: Gigi Gryce / Clifford Brown — Jazztime Paris, Volume 1 (9/10/53)
 5050: Gigi Gryce / Clifford Brown — Jazztime Paris, Volume 2 (9/10/53)
 5051: Gigi Gryce / Clifford Brown — Jazztime Paris, Volume 3 (9/10/53)
 5052: The Cool Britons — New Sounds from Olde England (5/13/54, 5/15/54)
 5053: Julius Watkins Sextet — New Faces, New Sounds (8/54)
 5054: Gil Mellé Quartet — New Faces, New Sounds, Volume 3 (9/5/54)
 5055: Lou Donaldson Sextet, Volume 2 (8/22/54) [BLP 1537]
 5056: Jutta Hipp Quintet — New Faces, New Sounds from Germany (4/24/54)
 5057: The Eminent Jay Jay Johnson (9/24/54) [BLP ]
 5058: Horace Silver Quintet, Volume 1 (11/13/54) [BLP 1518]
 5059: Conte Candoli / Herb Geller a.o. — Best from the West, Volume 1 (12/31/54, 1/55)
 5060: Conte Candoli / Herb Geller a.o. — Best from the West, Volume 2 (12/31/54, 1/55)
 5061: The Swinging Fats Sadi Combo (1954)
 5062: Horace Silver Quintet, Volume 2 (2/6/55) [BLP 1518]
 5063: Gil Mellé Quintet, Vol. 4: Five Impressions of Color (2/27/55)
 5064: Julius Watkins Sextet, Volume 2 (3/20/55)
 5065: Kenny Dorham Octet — Afro-Cuban (3/29/55) [BLP 1535]
 5066: Hank Mobley — Hank Mobley Quartet (3/27/55)
 5067: Lou Mecca Quartet (3/25/55)
 5068: The Prophetic Herbie Nichols Vol. 1 (5/4/55, 5/13/55)
 5069: The Prophetic Herbie Nichols Vol. 2 (5/4/55, 5/13/55)
 5070: The Eminent Jay Jay Johnson, Volume 3 (6/6/55) [BLP 1506]

 серия 7000 
«Традиционная серия» из 10 долгоиграющих пластинок состояла из новых записей и переизданий материала.  
 BLP 7001: Sidney Bechet's Blue Note Jazzmen with «Wild Bill» Davison BLP 7002: Sidney Bechet — Jazz Classics, Vol. 1 BLP 7003: Sidney Bechet — Jazz Classics, Vol. 2 BLP 7004: Art Hodes and His Chicagoans — The Best in 2 Beat BLP 7005: Art Hodes' Hot Five with Sidney Bechet and «Wild Bill» Davison BLP 7006: Art Hodes' Blue Note Jazz Men — Dixieland Jubilee BLP 7007: Edmond Hall / Sidney DeParis — Jamming in Jazz: Hall-DeParis' Blue Note Jazz Men BLP 7008: Sidney Bechet / Bunk Johnson — Days Beyond Recall BLP 7009: Sidney Bechet and His Blue Note Jazz Men with «Wild Bill» Davison BLP 7010: George Lewis and His New Orleans Stompers, Vol. 1 — Echoes of New Orleans BLP 7011: James P. Johnson — Rent Party BLP 7012: James P. Johnson’s Blue Note Jazzmen — Jazz Band Ball BLP 7013: George Lewis and His New Orleans Stompers, Vol. 2 — Echoes of New Orleans BLP 7014: Sidney Bechet’s Blue Note Jazzmen with «Wild Bill» Davison, Vol. 2 BLP 7015: Art Hodes' Hot Seven with Max Kaminsky and Bujie Centobie — Dixieland Clambake BLP 7016: Sidney DeParis' Blue Note Stompers with Jimmy Archey and Omer Simeon BLP 7017: Albert Ammons Memorial Album — Boogie Woogie Classics BLP 7018: Meade Lux Lewis — Boogie Woogie Classics BLP 7019: Pete Johnson — Boogie Woogie Blues and Skiffle BLP 7020: The Fabulous Sidney Bechet and His Hot Six with Sidney DeParis BLP 7021: Art Hodes' Back Room Boys — Out of the Back Room BLP 7022: Sidney Bechet — Port of Harlem Six BLP 7023: Mezz Mezzrow and His Band Featuring Lee Collins and Zutty Singleton BLP 7024: Sidney Bechet — Jazz Festival Concert, Paris 1952, Vol. 1 BLP 7025: Sidney Bechet — Jazz Festival Concert, Paris 1952, Vol. 2 BLP 7026: Dixie by the Fabulous Sidney Bechet BLP 7027: George Lewis and His New Orleans Stompers, Vol. 3 BLP 7028: George Lewis and His New Orleans Stompers, Vol. 4 BLP 7029: Sidney Bechet — Olympia Concert, Paris 1954, Vol. 1 BLP 7030: Sidney Bechet — Olympia Concert, Paris 1954, Vol. 2 (не издано)

 9000 
В этой серии было выпущено только два альбома:
 BLP 9001: Dodo Greene — My Hour of Need BLP 9002: Sheila Jordan — Portrait of Sheila Сборники 
 1996: The New Groove: The Blue Note Remix Project 2003: Madlib — Shades of Blue (Madlib Invades Blue Note) 2003: Untinted: Sources for Madlib’s Shades of Blue 2003: Blue Note Trip Series
 2004: Blue Note Revisited 2015: Supreme Sonacy, Vol. 1 2020: Blue Note Re: imagined Библиография 
 Cook, Richard. Blue Note Records: A Biography. .
 Cuscuna, Michael & Michel Ruppli. The Blue Note Label: A Discography.  [2nd ed 2001]
 Marsh, Graham & Glyn Callingham. Blue Note: альбом Cover Art. .
 Marsh, Graham Blue Note 2: The альбом Cover Art: The Finest in Jazz Since 1939.  [US edition]
 Wolff, Francis et al. Blue Note Jazz Photography of Francis Wolff''. .

Примечания 

Blue Note Records
Дискографии США
Джазовые дискографии
Дискографии лейблов